Єзепов В'ячеслав Іванович (1941, Саратов — 2020, Москва) — радянський і російський актор театру і кіно. Народний артист РРФСР (1989). Народний артист України (2004).
 Єзепов Михайло Іванович (нар. 1945) — радянський і російський актор театру і кіно, театральний режисер.
Прізвища